Олимпийский комитет Лаоса () — организация, представляющая Лаос в международном олимпийском движении. Основан в 1975 году; зарегистрирован в МОК в 1979 году.

Штаб-квартира расположена в Вьентьяне. Является членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Лаосе.

См. также 
 Лаос на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Олимпийского комитета Лаоса .

Лаос
Лаос на Олимпийских играх